Лойнас () — испанская фамилия.

Известные носители 

 Лойнас, Дульсе Мария (1902—1997) — кубинская поэтесса.
 Лойнас, Сади (?—1950) — венесуэльский шахматист.